White Haven, o Whitehaven, hace referencia a varios artículos sobre localidades de Reino Unido y Estados Unidos:
 Whitehaven, localidad situada en el condado de Cumbria, en Inglaterra (Reino Unido)
 White Haven (Pensilvania), borough ubicado en el condado de Luzerne (Pensilvania, Estados Unidos)
 White Haven (Montana), lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Lincoln (Montana, Estados Unidos)
 Whitehaven (Maryland), un lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Wicomico (Maryland, Estados Unidos).